Sexy Bitch – piosenka electro house stworzona przez Davida Guettę oraz Akona na czwarty album studyjny Guetty, One Love (2009). Utwór wydany został jako drugi singel promujący album (po „When Love Takes Over”) 24 lipca 2009. W kompozycji, swojego głosu gościnnie użyczył Akon.

Pozycje na listach

Trajektorie

Certyfikaty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Davida Guetty
 Oficjalna strona internetowa Akona

Single wydane w roku 2009
Single Davida Guetty
Single numer jeden na UK Singles Chart
Single numer jeden w Australii
Single numer jeden w Austrii
Single numer jeden w Belgii
Single numer jeden w Kanadzie
Single numer jeden w Niemczech
Single numer jeden w Nowej Zelandii